Jan Hendriks peut désigner :
 Jan Hendriks (1928-1991), un acteur allemand ;
  (né en 1937), un homme politique néerlandais ;
  (né en 1949), un guitariste néerlandais, membre du groupe  ;
  (né en 1954), un évêque catholique néerlandais.